Десна — река на острове Сахалин, правый приток реки Найба.

Впадает в реку Найба за 75 км от её устья, протекает по территории Долинского городского округа Сахалинской области.

Общая протяжённость реки составляет 17 км. Площадь водосборного бассейна составляет 62,4 км². Общее направление течения с юго-запада на северо-восток.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 20050000212118300005567.

Примечания 

Притоки Найбы
Реки Долинского городского округа